Die Niederländische Dreiband-Meisterschaft ist eine nationale Turnierserie in der Karambolagedisziplin Dreiband. Sie wird vom niederländischen Karambolage-Dachverband Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB) ausgerichtet und seit der Saison 1925/26 veranstaltet. Die Sieger sind automatisch für die Teilnahme an der Dreiband-Europameisterschaft zugelassen.

Sieger

Medaillenspiegel

Quellen 
 Biljart Totaal - periodiek blad betreffende de biljartsport 
 Archiev des Koninklijke Nederlandse Biljartbond

Weblinks 

Nationale Meisterschaft (Dreiband)
Billardturnier in den Niederlanden
Erstveranstaltung 1925